Balog Zoltán
Balog Zoltán (1928–2006) református lelkész, a XV. kerület díszpolgára
Balog Zoltán (1958) református lelkész, politikus, országgyűlési képviselő, 2012–2018 között az Emberi Erőforrások Minisztériuma vezetője
Balog Zoltán (1967) válogatott labdarúgó
Balog Zoltán (1978) válogatott labdarúgó

Balogh Zoltán
 Balogh Zoltán (1833–1878) költő, földbirtokos
 Balogh Zoltán (?) orvos, az egykori Állami Gyógyfürdőkórház nyugalmazott főigazgató főorvosa 
 Balogh Zoltán (1967) labdarúgó (Újpesti Dózsa)
 Balogh Zoltán (1975) labdarúgó, kapus (Nyíregyháza, Tuzsér)
 Balogh Zoltán (1980) labdarúgó, középpályás (DVSC, Tatabánya)
 Balogh Zoltán rádiós műsorvezető

hasonló nevűek
 Balogh Zoltán Tibor (1953–2002) matematikus

Jegyzetek